Margerie ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand de Margerie (1923–2003), französischer Theologe 
 Christophe de Margerie (1951–2014), französischer Manager
 Eduard Margerie (1879–1965), deutscher Arzt und Heimatforscher

 Pierre de Margerie (1861–1942), französischer Diplomat

Siehe auch:
 Margerie-Gletscher, Gletscher in Alaska
 Kap Margerie, Kap an der Küste des Adélielands, Antarktika